Дондо́б Читага́рович Цыдендоржи́ев (1893 - ?) — председатель колхоза имени Сталина Курумканского аймака Бурят-Монгольской АССР, Герой Социалистического Труда.

Биография 

Родился в 1893 (по другим данным – в 1904) году в улусе Ягдыг (территория современного Курумканского района Бурятии).

В 1920-1922 годах служил в армии Дальневосточной Республики. После армии вернулся на родину и активно включился в борьбу за утверждение Советской власти и создании коммун.

В 1931 году вступил в сельскохозяйственную артель «Худэлмэришэн».

В 1942 году Цыдендоржиев был выбран председателем колхоза имени Сталина. Под его руководством колхоз преодолел отставание, началось строительство культурно-бытовых и производственных объектов. Было уделено большое внимание к улучшению растениеводства, справедливо считая, что на его базе можно поднять и животноводство

Благодаря принятым мерам колхоз в 1947 году вырастил хороший урожай зерновых и кормовых культур.

29 марта 1948 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за получение высоких урожаев пшеницы Дондобу Читагаровичу Цыдендоржиеву (в тексте Указа – Цырендоржиеву) присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1950 году по состоянию здоровья ушел с поста председателя колхоза. Проживал в Курумканском районе.

Награды и звания 

 Герой Социалистического Труда (1948)
 Орден Ленина (1948)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1945)

Память 

 В селе Курумкан  на аллее Героев Социалистического Труда установлен бюст Дондобу Цыдендоржиеву.

Примечания

Ссылки 

 Мемориал Победы и аллея Героев Социалистического Труда в с.Курумкан 
 Открытие аллеи Героев Социалистического Труда

Председатели колхозов
Персоналии:Курумканский район